HGE ist die Abkürzung für:

 hämorrhagische Gastroenteritis, eine Durchfallerkrankung des Hundes
 Humane Granulozytäre Ehrlichiose, heute als Humane Granulozytäre Anaplasmose bezeichnet
 Hughes Glomar Explorer ein Schiff zur Bergung der K-129

HGE